Çürüklü ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çürüklü (Dinar), Ortschaft im Landkreis Dinar der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Çürüklü (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana